il dromedario Mehàri
 i Meharisti, truppe africane di eserciti coloniali che utilizzavano quel dromedario.
 l'automobile Citroën Méhari